Исьюган (устар. Ись-Юган) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в 14 км по левому берегу реки Ун-Ампъюган. Длина реки составляет 16 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300029272.

Примечания 

Притоки Ун-Ампъюгана
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)